Norrartalik bezeichnet:
 Norrartalik (Berg, Nuuk, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Norrartalik (Berg, Nuuk, südlich) (auch Ukalersalik), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland